W Polsce
 Sobieradz – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin
 Sobieradz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Gryfino
 Sobieradz – nieczynny przystanek kolejowy w Sobieradzu